Ксения Петровна Усягина (1932—2010) — советский, российский врач-рентгенолог. Народный врач СССР (1981).

Биография 
Родилась 21 января 1932 года.

В 1959 году окончила Ижевский медицинский институт.

Трудовую деятельность начала в 1949 году фельдшером.

С 1959 года работала в Усть-Цилемской центральной районной больнице Коми АССР.

Скончалась 4 августа 2010 года.

Награды и звания 
 Заслуженный врач Коми АССР (1974)
 Народный врач СССР (1981)
 Орден «Знак Почёта»

Примечания

Ссылки 

Выпускники Ижевской медицинской академии